Vlado Goreski (en russe : Ѓорески), né le  à Bitola en Macédoine du Nord, est un artiste graphiste.

Notes et références

Liens externes 

Graphiste
Naissance en avril 1958